DOD est un sigle qui peut signifier :
 direct outward dialing (en français, prise directe du réseau), un service téléphonique qui  permet la composition directe des numéros de téléphone par les postes téléphoniques d'un PABX ;
 Day of Defeat, un jeu vidéo utilisant le moteur d'Half-Life ;
 Department of Defense (en français, Département de la Défense des États-Unis) ;
Direction des Opérations Douanières ;
 Direct on die, un type de montage de refroidissement de matériel informatique ;
 Drakar och Demoner, un jeu de rôle suédois ;
 D.O.D., un DJ britannique ;
 Definition Of Done, une définition de fini ou terminé en méthode agile Scrum ;
 Drop on demand, un système d'impression de goutte à la demande ;
 Data on demand, une solution commerciale de bases de données partagées ;
 Domestic Object Damage, dans un turboréacteur, un dommage causé par une pièce du moteur qui, en cassant, est ingérée à haute vitesse.

Notes et références